Masato (drank) - gefermenteerde drank uit het Amazonegebied
 Masato (kickbokser) - Japans kickbokser